Die Dreiband-Europameisterschaft 1998 war das 55. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis 3. Mai 1998 in Aubagne im französischen Département Bouches-du-Rhône statt. Es war die achte Dreiband-EM in Frankreich.

Geschichte 
Nachdem die Unstimmigkeiten zwischen der BWA und der UMB beseitigt wurden nahmen wieder alle besten Spieler Europas an dieser Europameisterschaft teil. Mit Torbjörn Blomdahl wurde auch der aktuelle Weltmeister Europameister. Im Finale besiegte er den Essener Martin Horn mit 3:0 Sätzen und holte sich zum sechsten Mal den EM-Titel. Für Horn war es die erste Medaille im Dreiband bei Europameisterschaften. Er spielte ein sehr starkes Turnier und schlug im Viertelfinale den starken Italiener Marco Zanetti so wie im Halbfinale den Spanier Daniel Sánchez. Gegen Sánchez war es die Revanche für die Viertelfinal Niederlage im Vorjahr. Die beiden anderen deutschen Teilnehmer Christian Rudolph und Stefan Galla verloren bereits in der ersten Runde, wobei die Niederlage von Ex-Weltmeister Rudolph nach 2:0 Satzführung gegen den Ungarn  Peter Banyai eine Sensation war.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1998
Sportveranstaltung in Provence-Alpes-Côte d’Azur
Aubagne
Billardturnier in Frankreich